Sancassani ist der Familienname folgender Personen:

Elisabetta Sancassani (* 1983), italienische Ruderin
Franco Sancassani (* 1974), italienischer Ruderer
 Martin Sancassani (* 1957), deutscher Musiker und Künstler